Пентанема () — род растений семейства .

Ботаническое описание 
Низкорослые кустарники, многолетние, двулетние или однолетние травы. Стебли прямостоячие, не крылатые, без смоляных каналов. Листья очерёдные, от линейных до яйцевидных или эллиптических, цельнокрайные или пильчато-зубчатые.

Виды 
Род включает 35 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Девясиловые